Владимир Пикуль:
 Пикуль, Владимир Анатольевич (1937—2011) — композитор, заслуженный деятель искусств РФ.
 Пикуль, Владимир Васильевич (1935—2015) — советский и российский учёный-механик, доктор физико-математических наук, профессор.